Иулиа́ния — женское русское личное имя латинского происхождения; происходит от римского личного имени . Просторечная форма — Ульяна.

Известные носители

Святые 
 Иулиания Амисийская (Понтийская) (ум. 310) — святая мученица. Память .
 Иулиания Болонская (ум. 435). Память 7 февраля.
 Иулиания Вяземская (Новоторжская, ум. 1407) — святая благоверная княгиня, мученица. Память , 3 января (21 декабря).
 Иулиания Илиопольская (ум. ок. 306) — святая мученица, пострадавшая в гонение императора Максимиана Галерия. Память .
 Иулиания Лазаревская (Муромская, 1530—1604) — святая праведная. Память .
 Иулиания Никомидийская (ум. 304) — святая мученица, дева. Память .
 Иулиания Ольшанская (Печерская, 1550—1566) — святая праведная княжна, дева. Память  (Белорус.), , .
 Иулиания Палецкая (? — 1569) — супруга угличского князя Юрия Васильевича, брата царя Ивана Грозного.
 Иулиания Птолемаидская (ум. ок. 273) — святая мученица, пострадала за веру при императоре Аврелиане в финикийском городе Птолемаиде, сестра мученика Павла Птолемаидского. Память , .
 Иулиания Римская (ум. 304) — святая мученица. Память .
 Иулиания Россонская, мученица. Память 1 (14) ноября

Прочие 
 Иулиания Александровна (? — 1399) — дочь великого князя тверского Александра Михайловича, вторая жена великого князя литовского Ольгерда.
 Иулиания (Медведева) (ум. 1643) — в 1632/3 году, на месте запустелой после морового поветрия церкви основала, в память своего чудесного исцеления, Семигородную общежительную пустынь, где и была первой настоятельницей.
 Иулиания (Соколова) (1899—1981) — тайная монахиня Русской православной церкви, иконописец и реставратор.

См. также 

 Юлиана (значения)
 Ульяна (значения)

Примечания